Vermilion è il nome di numerosi fiumi del Nord America:

Canada 
Fiume Vermilion (Alberta)
Fiume Vermilion (Columbia Britannica) nel Kootenay National Park 
Fiume Vermilion (lago Seul), un tributario del lago Seul 
Fiume Vermilion (distretto di Sudbury), un tributario dello Spanish River

Stati Uniti d'America 
Piccolo Vermilion (fiume Wabash), nell'Illinois
Piccolo Vermilion (fiume Illinois), nell'Illinois
Fiume Vermilion (fiume Wabash), nell'Illinois e nell'Indiana
Fiume Vermilion (fiume Illinois), nell'Illinois e nell'Indiana
Fiume Vermilion (Louisiana)
Fiume Vermilion (Minnesota), nel nord del Minnesota
Fiume Vermilion (Montana)
Fiume Vermilion (Ohio)

Pagine correlate 
Vermillion#Fiumi